

Итоговые таблицы

Группа А

Группа B

Плей-офф 
 Первый раунд
 Мурата — Виртус — 3-2
 Либертас — Кайлунго — 2-1

 Второй раунд
 Доманьяно — Мурата — 4-1
 Пеннаросса — Либертас — 3-2

 Третий раунд
 Кайлунго — Мурата — 2-4 (д.в.)
 Виртус — Либертас — 0-1

 Четвертый раунд
 Доманьяно — Пеннаросса — 0-0 (4—5 пен.)
 Мурата — Либертас — 3-3 (3-4 пен.)

 Полуфинал
 Доманьяно — Либертас — 5-1 (д.в.)

 Финал
 Пеннаросса — Доманьяно — 1-2

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино
 Чемпионат Сан-Марино

2002/2003
Сан-Марино
2002 год в Сан-Марино
2003 год в Сан-Марино